Gerazym III (patriarcha Aleksandrii)
 Gerazym III (patriarcha Konstantynopola)